Галимуллин () — это фамилия:

  (род. 1988) — российский актёр.
 Галимуллин, Фоат Галимуллинович (род. 1941) — советский и российский литературовед.
 Галимуллин, Харис Галимуллович (1932—2006) — советский и российский сельхозработник.